La YUBA liga 1945 è stata la 1ª edizione ufficiale del massimo campionato jugoslavo di pallacanestro maschile. Ha vinto il titolo la squadra dell'esercito jugoslavo, che ha avuto la meglio su altre 4 squadre, rappresentanti rispettivamente: la Repubblica di Macedonia, la Croazia, la Serbia e la Provincia della Voivodina.

Risultati

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1945
1945